Знесенье (Львов) (, «Вознесение») — местность во Львове (Украина), в Лычаковском районе, в прошлом — старинное пригородное село.
 Знесенье (парк) () — региональный ландшафтный парк во Львове, находится на части территории местности Знесенье.